Déri Mária magyar színésznő (1913–?)
 Déry Mária magyar színésznő (1933–1988))
 Déry Mária magyar színésznő (1946–)